Oberhof steht für:
 eine Bezeichnung des Haupthofs einer mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Villikation, siehe auch Fronhof (Curtis) 
 Oberhof (Mark), Versammlungsort einer mittelalterlichen Markgenossenschaft
 Oberhof (Gericht), im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ein Appellationsgericht für einen Rechtskreis

Oberhof ist der Name folgender Personen:
 Johannes Oberhof (1905–1987), Pastor und Aktivist des bundesdeutschen Friedenskomitees
 Valerie Oberhof (* 1972), deutsche Schauspielerin

Oberhof bezeichnet auch:

 Oberhof, Stadt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland
 Oberhof AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz

Gemeindeteile:

in Baden-Württemberg
 Oberhof (Esslingen am Neckar), zusammen mit Kimmichsweiler ein Ortsteil der Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen
 Oberhof (Dielheim), Ortsteil der Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Oberhof (Künzelsau), Weiler im Stadtteil Gaisbach von Künzelsau, Hohenlohekreis
 Oberhof (Murg), Ortsteil der Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut
in Bayern
 Oberhof (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oberhof (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Oberhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau
 Oberhof (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Oberhof (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu
 Oberhof (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Oberhof (Falkenfels), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen
 Oberhof (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut
 Oberhof (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Oberhof (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach
 Oberhof (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau
 Oberhof (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham
 Oberhof (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Oberhof (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Oberhof (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg
 Oberhof (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf
 Oberhof (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Oberhof (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding
 Oberhof (Weißensberg), Ortsteil der Gemeinde Weißensberg, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Oberhof (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen
in Brandenburg
 Oberhof (Crinitz), Wohnplatz der Gemeinde Crinitz, Landkreis Elbe-Elster
in Hessen
 Oberhof (Linden), Ortsteil der Stadt Linden, Landkreis Gießen
in Mecklenburg-Vorpommern
 Oberhof (Klütz), Ortsteil der Stadt Klütz, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Oberhof (Sanitz), Ortsteil der Gemeinde Sanitz, Landkreis Rostock
in Nordrhein-Westfalen
 Oberhof (Wuppertal), Ortslage der Stadt Wuppertal
in Schleswig-Holstein
 Oberhof (Großenaspe), Ortsteil der Gemeinde Großenaspe, Kreis Segeberg

in Österreich
 Oberhof (Gemeinde Metnitz), Streusiedlung in Metnitz, Kärnten
 Oberhof (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Oberhof (Zwettl), Stadtteil und Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich
 Oberhof (Gemeinde Allhaming), Ortsteil von Allhaming, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Oberhof (Gemeinde Wendling), Ortschaft der Gemeinde Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Oberhof (Gemeinde Goldegg), Ortschaft von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Oberhof (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Oberhof (Gemeinde Sankt Gallen), Ortsteil von Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

Gebäude:
 Oberhof (Büdingen), Renaissancegebäude in der Stadt Büdingen
 Oberhof (Duisburg), Adelssitz aus dem 9. Jahrhundert
 Oberhof Gilsa, Adelssitz in Gilsa, Gemeinde Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Oberhof (Schwarzenbach an der Saale), vergangener niederadeliger Ansitz
 Oberhof (Sulz am Neckar), Hof der Gemeinde Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Verkehrsknotenpunkte:
 Busbahnhof Gladbeck Oberhof

Siehe auch:
 Oberhoff
 Oberhofen